

Гур'євський округ — муніципальний округ, Калінінградська область
 Гур'євський округ — муніципальний округ, Кемеровська область